Дукельский — фамилия, распространённая среди белорусов, выходцев из западной части России и евреев.

Известные носители 
 Дукельский, Александр Григорьевич (1872—1948) — доктор технических наук, конструктор железнодорожных артиллерийских установок большой мощности, лауреат Сталинской премии. 
 Дукельский, Александр Иосифович (1900—1980) ― доктор технических наук, профессор, специалист в области подъёмно-транспортных машин.
 Дукельский, Алексей Маркович (1909—1938) — уральский архитектор; сын М. П. Дукельского
 
 Дукельский, Георгий Владимирович — лейтенант Русского императорского флота, флаг-офицер штаба Первой тихоокеанской эскадры, погиб при подрыве на японской мине эскадренного броненосца «Петропавловск».
 Дукельский, Марк Петрович (1875—1956) — профессор общей химической технологии ряда ВУЗов Киева, Воронежа, Москвы; отец В. М., А. М. и Н. М. Дукельских
 Дукельский, Семён Семёнович (1892—1960) — советский государственный деятель

Дукельская 
 Дукельская, Наталия Марковна  (1902—1990) — советский териолог, автор новых таксонов

См. также 
 Дукельский перевал — перевал на польско-словацкой границе.

Примечания